Budynek Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu – dawny budynek Bractwa Strzeleckiego, obecnie siedziba Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w południowej części Zespołu Staromiejskiego, przy ul. Przedzamcze 11/15, w sąsiedztwie ruin Zamku Krzyżackiego.

Historia 
Budynek powstał w latach 1892 – 1893 i pierwotnie był siedzibą Bractwa Strzeleckiego. Stanął on w miejscu, na którym niegdyś odbywały się regularne ćwiczenia, zawody strzeleckie i uroczystości Bractwa. W latach 1893 – 1900 dobudowano do niego kotłownię i scenę letnią, a w jego wnętrzu na I piętrze salę widowiskową.

Po II wojnie światowej ulokowano tu kasyno wojskowe, a w 1958 roku zakłady dziewiarskie.

W 1965 roku władze miasta przeznaczyły go na Młodzieżowy Dom Kultury. W latach 70. XX wieku obiekt doczekał się pierwszego generalnego remontu, podczas którego m.in. wycyklinowano parkiet w sali widowiskowej oraz wymieniono okna w całym budynku.

Po raz pierwszy obiekt został wpisany do rejestru zabytków 17 września 1930 roku, a po raz drugi w 1996 roku.

W latach 2006 – 2007 przeszedł on kolejny remont, do czego przyczyniła się w znacznej mierze ówczesna dyrektor tej placówki, Ewa Skonieczka. Odrestaurowano wówczas salę widowiskową, a jej wnętrze wzbogacono o stylowe krzesła oraz kryształowy żyrandol.
W 2010 roku oczyszczono elewację całego budynku.

Architektura 
Budynek powstał w stylu historyzujący, z przewagą form neoromańskich i przetrwał do czasów współczesnych w niezmienionej formie architektonicznej.

Galeria

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Kultura w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Zabytki nieruchome w Toruniu
Architektura historyzmu w Toruniu
Obiekty kulturalne w Toruniu
Budynki w Polsce oddane do użytku w 1893